Tafalla puede referirse a:

Topónimos
Tafalla, municipio.
Tafalla (comarca)
Partido judicial de Tafalla

Apellido

Micer Victorián Tafalla, abogado, diputado del Reino de Aragón en 1554.
Bartolomé Tafalla, boticario.
Bartolomé José Tafalla Polinillo (1614 - 1660), boticario, precursor de los novatores, hijo del anterior.
José Tafalla Negrete (1630?-1702?), poeta y jurista, hijo de Bartolomé José.
Juan Manuel Nadal Tafalla, boticario, sobrino de Bartolomé José.
Juan José Tafalla Navascués (1755 - 1811), boticario.

Biónimo
Uno de los nombres del género de polillas Plusiodonta

Notas